A Dubová településnév jelentései:

Cseres (Dubova) szlovákiai község szlovák neve a Felsővízközi járásban
Cserfalu (Dubova) szlovákiai község szlovák neve a Bazini járásban
Garamszentmiklós, Garamnémetfalva szlovákiai község részének szlovák neve a Breznóbányai járásban

Nem tévesztendő össze: Dubovány (szlovákul Dubovany), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Pöstyéni járás